Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Planinica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Bugojno
 Planinica – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Vareš

 Miejscowości w Serbii
 Planinica – wieś w okręgu pirockim, w gminie Dimitrovgrad
 Planinica – wieś w okręgu kolubarskim, w gminie Mionica
 Planinica – wieś w okręgu rasińskim, w gminie Trstenik
 Planinica – wieś w okręgu pirockim, w mieście Pirot
 Planinica – wieś w okręgu zajeczarskim, w mieście Zaječar

 Inne
 Planinica – szczyt w paśmie Durmitor, w Górach Dynarskich, położony w Czarnogórze